Władimir Jakowlewicz Jerofiejew (1909–1986) – radziecki dyplomata
 Władimir Iwanowicz Jerofiejew (1920–2011) – radziecki dyplomata
 Władimir Jerofiejew – radziecki i rosyjski trener piłkarski